Про́ня — река в Рязанской и Тульской областях России, правый приток реки Оки.

Длина реки 336 км, площадь бассейна 10,2 тыс. км², средний уклон 0,3 м/км, средний расход воды в устье около 50 м³/с.

На Проне стоят города Михайлов, Новомичуринск, посёлки городского типа Октябрьский, Пронск. Недалеко от реки стоит город Кораблино. В низовьях от пристани Перевлес судоходна.

Исток Прони находится в деревне Костино Рязанской области близ границы с Тульской областью, к востоку от Кимовска и югу от Михайлова. Исток лежит на северо-восточных склонах Среднерусской возвышенности, на водоразделе с бассейном Дона.

Долина реки — узкая, русло — извилистое и неглубокое. Дно илистое, местами каменистое и песчаное. Скорость течения — небольшая. Берега в верховьях крутые, в среднем и нижнем течении Проня течёт по Окско-Донской равнине, берега здесь более пологие. Лесов по берегам практически нет.

 Проня впадает в Оку южнее города Спасск-Рязанский на высоте 88 м над уровнем моря.

Питание в основном снеговое. Весеннее половодье, летне-осенняя межень. Замерзает в конце ноября, вскрывается в апреле.

Ранее по реке осуществлялся сплав леса. Река пользуется популярностью у рыбаков.

Недалеко от села Ижеславль, на правом берегу реки находится Ижеславское городище — памятник культуры XI—XIII веков.

Притоки 
(км от устья)

 5,3 км: ручей Кирица
 33 км: ручей Улас
 38 км: Лучка
 47 км: Итья
 54 км: Ранова (правый)
 68 км: Лоша
 83 км: Алешня
 95 км: Молва
 120 км: Галина
 140 км: Кердь (правый)
 160 км: Туромша
 167 км: ручей Оврашевка
 187 км: Локня
 190 км: Жрака
 201 км: Алешенка
 236 км: река без названия, у с. Курлышево
 241 км: река без названия, у с. Каморино
 252 км: река без названия, у с. Толмачевка
 257 км: ручей Озерки
 273 км: Тетяковка
 275 км: Марковка
 291 км: Улыбыш
 308 км: Ясменка
 Глинка
 Ива
 Пашечка

Населённые пункты от истока к устью 

 исток
 Костино
 Лужки
 Бутырки
 Половнево
 Покровское 2
 Огибалово
 Иваньково
 Новая Деревня
 Раздольное
 Самара
 Пронское водохранилище
 Солнечное
 Горностаевские выселки
 Красное Городище
 Ржевка
 с. Казаки 1
 Гремячее
 Мирный
 Стрельцы
 Новики
 Пушкари
 Беломестное
 Иваньково
 Толмачевка
 Орловка
 Фустово
 Плоское
 Иваньково
 Проне-Городище
 Красная звезда
 Курлышево
 Серебрянь
 Горенка
 пгт. Октябрьский
 Змеинка
 Первомайский
 Козловка
 г. Михайлов
 Прудская
 Прудские телятники
 Заречье 1
 Заречье 2
 Малое Свистово
 Рачатники
 Большое Свистово
 Лубянка
 Николаевка
 Локня
 с. Ижеславль
 Студенец
 Покровка
 Яблонево
 Альютово
 Новики
 Староникольская слобода
 пгт. Пронск
 Гниломедово
 Студенец
 Совхоз погореловский
 Береговая погореловка
 Набоково
 Водохранилище
 г. Новомичуринск
 Денисово
 Бестужево
 Шилово
 Ляпуновка
 Красные выселки
 2-е отделение совхоза Красное
 1-е отделение совхоза Красное
 Быково
 Красная поляна
 Ухорские выселки
 Лужки
 Слободка
 Незнаново
 Семион
 Гудово
 Ефремовские хутора
 Волоховские выселки
 Вельяминовка
 Коленцы
 Юмашево
 Лучинск
 Бутырки
 Аристово
 Мелекшино
 Татаркино
 Столпцы
 Муняково
 Жерновище
 Ершово
 Большое пирогово
 Перевлес
 Кутуково
 Пески
 Заречье
 Добрый сот
 Перкино
 Спиртзаводской
 Засечье
 Кирицы
 Никитино
 устье

Примечания

Литература 
 
 
 

Притоки Оки
Реки Рязанской области
Реки Тульской области